Steinthal ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Leopold Steinthal (1889–1969), deutscher Rabbiner
 Herbert Steinthal (1913–1986), dänischer Literatur-, Theater- und Filmkritiker sowie Romanübersetzer
 Hermann Steinthal (1925–2014), deutscher Altphilologe
 Heymann Steinthal (1823–1899), deutscher Philologe und Philosoph
 Hugo Steinthal (1893–1961), Historiker, Rabbiner, Bibliothekar 
 Johann Heinrich Steinthal (1825–1911), deutscher Rechtsanwalt
 Max Steinthal (1850–1940), deutscher Bankier; Direktor und nachfolgend Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank
 Walter Steinthal (1887–1951), deutsch-jüdischer Historiker

Steinthal ist der Name folgender Orte:
 Steinthal, ehemaliger deutscher Name der Stadt Petroșani in Siebenbürgen in Rumänien

Siehe auch:
 Steintal
 Steinthalkapelle